Imię i nazwisko to nosili lub noszą m.in.:

 Seweryna Wysłouchowa (1869-1918) - polska działaczka społeczna i poetka
 Seweryna Wysłouch (ur. 1940) - polska historyk i teoretyk literatury